Cristo Re – uno degli appellativi di Gesù Cristo basato su diversi passaggi biblici in uso in tutte le confessioni cristiane
 Cristo Re – colossale monumento di Świebodzin, in Polonia
 Cristo Re – quartiere di Trento

Pagine correlate 
 Chiesa di Cristo Re
 Santuario di Cristo Re